Mundo espiritual (Mormonismo)
Plano espiritual - no espiritualismo

Desambiguação